IKD est un sigle qui peut désigner :
 Im Kaylə dashink’ (en français, Alliance « Mon pas »), une coalition de partis politiques et de groupes parlementaires arméniens ;
 , un groupement politique communiste fondé en novembre 1918 pendant la révolution allemande.

Voir aussi 
 AKL-IKD ou Allgemeines Künstlerlexikon: Internationale Künstlerdatenbank, une version en ligne d'un encyclopédie allemande contenant plus de 500 000 biographies relatives à plus d'un million d'artistes